Název Grandhotel může označovat:

 Luxusní hotel, například:
 Grandhotel Brno – hotel v Brně
 Umělecké dílo inspirované takovýmto hotelem:
 Grandhotel (román) – román Jaroslava Rudiše vydaný roku 2006
 Grandhotel (film) – film režiséra Davida Ondříčka z roku 2006